Dans l'organisation politique des Grecs de l'Antiquité, la politeia (en grec ancien :  /  ; en latin : ) est un concept qui allie la citoyenneté au mode d'organisation de la cité, deux choses sensiblement liées pour les Grecs.
On retrouve ce terme dans de nombreuses appellations : 
 Athénaiôn politeia pour la Constitution des Athéniens ;
 Ellinikí Politeía pour le nom grec de l'État grec (1941-1944), régime fantoche pro-nazi ;
 Politeia, revue bisannuelle de droit constitutionnel comparé publiée par l'Académie internationale de droit constitutionnel ;
 Le Parti de gauche a donné le nom de Politeia à son assemblée annuelle ;

Homonymie